Стів Кларк (музикант) (1960 — 1991) — гітарист гурту «Def Leppard»
 Стів Кларк (футболіст) (1963) — шотландський футболіст і футбольний тренер

Сторінки зі списками однофамільців-тезок